|-
|(109001)||2001 PF65|| align=right|16,0|| align=right|2,599|| align=right|0,189|| align=right|8,63|| align=right|4,190||MBA||11. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(109002)||2001 PS65|| align=right|16,1|| align=right|2,460|| align=right|0,115|| align=right|6,76|| align=right|3,858||MBA||13. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(109003)||2001 PX65|| align=right|17,4|| align=right|2,451|| align=right|0,204|| align=right|2,52|| align=right|3,837||MBA||15. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(109004)||2001 PZ65|| align=right|15,7|| align=right|2,571|| align=right|0,201|| align=right|6,55|| align=right|4,121||MBA||15. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(109005)||2001 QP1|| align=right|14,7|| align=right|3,155|| align=right|0,074|| align=right|10,90|| align=right|5,603||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109006)||2001 QT1|| align=right|16,3|| align=right|2,521|| align=right|0,144|| align=right|2,72|| align=right|4,003||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109007)||2001 QN2|| align=right|15,6|| align=right|2,608|| align=right|0,077|| align=right|4,16|| align=right|4,211||MBA||17. srpna 2001||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(109008)||2001 QO2|| align=right|16,0|| align=right|2,371|| align=right|0,156|| align=right|5,03|| align=right|3,651||MBA||17. srpna 2001||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(109009)||2001 QX2|| align=right|15,6|| align=right|2,472|| align=right|0,188|| align=right|1,60|| align=right|3,887||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109010)||2001 QR3|| align=right|16,2|| align=right|2,405|| align=right|0,146|| align=right|6,62|| align=right|3,730||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109011)||2001 QW3|| align=right|15,8|| align=right|2,334|| align=right|0,159|| align=right|7,78|| align=right|3,564||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109012)||2001 QY3|| align=right|15,5|| align=right|2,735|| align=right|0,113|| align=right|3,83|| align=right|4,522||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109013)||2001 QS4|| align=right|15,2|| align=right|2,896|| align=right|0,162|| align=right|12,25|| align=right|4,928||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109014)||2001 QV4|| align=right|16,4|| align=right|2,437|| align=right|0,168|| align=right|2,46|| align=right|3,804||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109015)||2001 QX4|| align=right|15,0|| align=right|2,536|| align=right|0,146|| align=right|9,96|| align=right|4,037||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109016)||2001 QG5|| align=right|15,8|| align=right|2,541|| align=right|0,192|| align=right|4,51|| align=right|4,050||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109017)||2001 QT5|| align=right|16,3|| align=right|2,406|| align=right|0,096|| align=right|5,88|| align=right|3,732||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109018)||2001 QA6|| align=right|16,3|| align=right|2,371|| align=right|0,199|| align=right|6,52|| align=right|3,651||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109019)||2001 QT6|| align=right|15,7|| align=right|2,476|| align=right|0,108|| align=right|5,29|| align=right|3,895||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109020)||2001 QN7|| align=right|16,1|| align=right|2,604|| align=right|0,124|| align=right|2,49|| align=right|4,201||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109021)||2001 QV7|| align=right|16,2|| align=right|2,416|| align=right|0,133|| align=right|6,66|| align=right|3,754||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109022)||2001 QY7|| align=right|14,4|| align=right|3,047|| align=right|0,058|| align=right|8,64|| align=right|5,319||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109023)||2001 QF8|| align=right|15,1|| align=right|2,995|| align=right|0,096|| align=right|9,60|| align=right|5,182||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109024)||2001 QS8|| align=right|14,4|| align=right|3,042|| align=right|0,085|| align=right|8,25|| align=right|5,306||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109025)||2001 QC9|| align=right|14,9|| align=right|2,941|| align=right|0,036|| align=right|2,53|| align=right|5,043||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109026)||2001 QG9|| align=right|13,8|| align=right|3,220|| align=right|0,138|| align=right|4,96|| align=right|5,777||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109027)||2001 QQ9|| align=right|15,5|| align=right|2,743|| align=right|0,172|| align=right|2,43|| align=right|4,541||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109028)||2001 QX9|| align=right|14,3|| align=right|3,042|| align=right|0,219|| align=right|2,58|| align=right|5,305||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109029)||2001 QF10|| align=right|15,4|| align=right|2,510|| align=right|0,091|| align=right|8,20|| align=right|3,976||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109030)||2001 QL10|| align=right|16,5|| align=right|2,404|| align=right|0,191|| align=right|2,29|| align=right|3,728||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109031)||2001 QZ10|| align=right|15,8|| align=right|2,571|| align=right|0,181|| align=right|12,81|| align=right|4,122||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109032)||2001 QK11|| align=right|14,1|| align=right|3,152|| align=right|0,100|| align=right|3,14|| align=right|5,594||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109033)||2001 QU11|| align=right|15,7|| align=right|2,552|| align=right|0,187|| align=right|6,02|| align=right|4,076||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109034)||2001 QV11|| align=right|16,3|| align=right|2,466|| align=right|0,223|| align=right|1,40|| align=right|3,872||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109035)||2001 QE12|| align=right|15,5|| align=right|2,357|| align=right|0,107|| align=right|3,35|| align=right|3,618||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109036)||2001 QO12|| align=right|14,3|| align=right|3,163|| align=right|0,196|| align=right|5,20|| align=right|5,624||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109037)||2001 QQ12|| align=right|15,9|| align=right|2,430|| align=right|0,211|| align=right|2,62|| align=right|3,787||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109038)||2001 QC13|| align=right|15,8|| align=right|2,472|| align=right|0,191|| align=right|2,27|| align=right|3,886||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109039)||2001 QE13|| align=right|15,2|| align=right|2,564|| align=right|0,145|| align=right|3,88|| align=right|4,104||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109040)||2001 QP13|| align=right|16,4|| align=right|2,418|| align=right|0,214|| align=right|0,96|| align=right|3,759||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109041)||2001 QU13|| align=right|16,3|| align=right|2,401|| align=right|0,106|| align=right|6,93|| align=right|3,719||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109042)||2001 QB14|| align=right|15,9|| align=right|2,569|| align=right|0,186|| align=right|3,66|| align=right|4,118||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109043)||2001 QM14|| align=right|15,2|| align=right|2,551|| align=right|0,186|| align=right|8,70|| align=right|4,075||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109044)||2001 QN14|| align=right|16,2|| align=right|2,546|| align=right|0,306|| align=right|13,30|| align=right|4,063||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109045)||2001 QP14|| align=right|16,2|| align=right|2,388|| align=right|0,236|| align=right|2,77|| align=right|3,690||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109046)||2001 QQ14|| align=right|16,4|| align=right|2,397|| align=right|0,140|| align=right|5,98|| align=right|3,711||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109047)||2001 QS14|| align=right|15,8|| align=right|2,322|| align=right|0,133|| align=right|6,87|| align=right|3,538||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109048)||2001 QT14|| align=right|16,0|| align=right|2,482|| align=right|0,267|| align=right|3,78|| align=right|3,910||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109049)||2001 QY14|| align=right|15,7|| align=right|2,568|| align=right|0,273|| align=right|16,90|| align=right|4,114||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109050)||2001 QB15|| align=right|14,8|| align=right|2,845|| align=right|0,236|| align=right|9,79|| align=right|4,797||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109051)||2001 QK15|| align=right|16,9|| align=right|2,448|| align=right|0,219|| align=right|3,08|| align=right|3,829||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109052)||2001 QL15|| align=right|15,2|| align=right|2,633|| align=right|0,104|| align=right|4,01|| align=right|4,272||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109053)||2001 QG16|| align=right|15,1|| align=right|2,597|| align=right|0,215|| align=right|4,49|| align=right|4,184||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109054)||2001 QH16|| align=right|16,1|| align=right|2,470|| align=right|0,208|| align=right|3,31|| align=right|3,880||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109055)||2001 QP16|| align=right|14,9|| align=right|3,088|| align=right|0,126|| align=right|27,91|| align=right|5,425||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109056)||2001 QX16|| align=right|16,1|| align=right|2,601|| align=right|0,196|| align=right|2,25|| align=right|4,194||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109057)||2001 QT17|| align=right|15,5|| align=right|2,460|| align=right|0,187|| align=right|6,10|| align=right|3,857||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109058)||2001 QV17|| align=right|15,5|| align=right|2,613|| align=right|0,342|| align=right|5,86|| align=right|4,222||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109059)||2001 QX17|| align=right|14,9|| align=right|2,633|| align=right|0,168|| align=right|12,77|| align=right|4,272||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109060)||2001 QA18|| align=right|15,7|| align=right|2,572|| align=right|0,171|| align=right|4,60|| align=right|4,124||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109061)||2001 QE18|| align=right|14,8|| align=right|3,081|| align=right|0,109|| align=right|11,40|| align=right|5,407||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109062)||2001 QM19|| align=right|16,0|| align=right|2,472|| align=right|0,195|| align=right|3,10|| align=right|3,887||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109063)||2001 QP20|| align=right|13,8|| align=right|2,549|| align=right|0,074|| align=right|25,76|| align=right|4,068||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109064)||2001 QR20|| align=right|13,8|| align=right|3,196|| align=right|0,068|| align=right|13,73|| align=right|5,713||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109065)||2001 QU20|| align=right|15,0|| align=right|2,680|| align=right|0,120|| align=right|13,58|| align=right|4,386||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109066)||2001 QE21|| align=right|15,4|| align=right|2,660|| align=right|0,121|| align=right|13,65|| align=right|4,338||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109067)||2001 QO21|| align=right|14,8|| align=right|2,655|| align=right|0,108|| align=right|15,12|| align=right|4,326||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109068)||2001 QT21|| align=right|15,8|| align=right|2,547|| align=right|0,276|| align=right|4,62|| align=right|4,065||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109069)||2001 QZ21|| align=right|14,2|| align=right|2,426|| align=right|0,086|| align=right|6,71|| align=right|3,778||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109070)||2001 QD22|| align=right|14,0|| align=right|2,649|| align=right|0,112|| align=right|12,68|| align=right|4,311||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109071)||2001 QO22|| align=right|15,2|| align=right|2,533|| align=right|0,208|| align=right|3,62|| align=right|4,030||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109072)||2001 QN23|| align=right|13,3|| align=right|2,394|| align=right|0,190|| align=right|24,69|| align=right|3,703||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109073)||2001 QY23|| align=right|14,9|| align=right|2,542|| align=right|0,225|| align=right|5,95|| align=right|4,052||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109074)||2001 QG24|| align=right|16,1|| align=right|2,552|| align=right|0,169|| align=right|6,60|| align=right|4,077||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109075)||2001 QO24|| align=right|15,8|| align=right|2,620|| align=right|0,185|| align=right|13,30|| align=right|4,239||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109076)||2001 QS24|| align=right|13,6|| align=right|3,094|| align=right|0,101|| align=right|3,76|| align=right|5,441||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109077)||2001 QR25|| align=right|15,2|| align=right|2,318|| align=right|0,301|| align=right|4,95|| align=right|3,527||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109078)||2001 QA26|| align=right|15,4|| align=right|2,539|| align=right|0,107|| align=right|15,97|| align=right|4,045||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109079)||2001 QE26|| align=right|15,1|| align=right|2,455|| align=right|0,081|| align=right|13,54|| align=right|3,846||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109080)||2001 QM26|| align=right|15,9|| align=right|2,386|| align=right|0,110|| align=right|8,05|| align=right|3,686||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109081)||2001 QA27|| align=right|16,1|| align=right|2,519|| align=right|0,120|| align=right|1,99|| align=right|3,998||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109082)||2001 QB27|| align=right|15,3|| align=right|2,426|| align=right|0,160|| align=right|6,59|| align=right|3,778||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109083)||2001 QE27|| align=right|14,7|| align=right|2,607|| align=right|0,167|| align=right|11,67|| align=right|4,208||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109084)||2001 QH27|| align=right|15,0|| align=right|2,618|| align=right|0,143|| align=right|15,62|| align=right|4,236||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109085)||2001 QF28|| align=right|15,7|| align=right|2,415|| align=right|0,221|| align=right|2,86|| align=right|3,751||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109086)||2001 QY28|| align=right|15,9|| align=right|2,681|| align=right|0,273|| align=right|17,67|| align=right|4,390||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109087)||2001 QE29|| align=right|14,8|| align=right|2,665|| align=right|0,269|| align=right|10,90|| align=right|4,350||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109088)||2001 QL29|| align=right|15,4|| align=right|2,587|| align=right|0,272|| align=right|3,91|| align=right|4,159||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109089)||2001 QT29|| align=right|15,3|| align=right|2,649|| align=right|0,163|| align=right|13,82|| align=right|4,310||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109090)||2001 QX29|| align=right|14,8|| align=right|2,610|| align=right|0,195|| align=right|13,26|| align=right|4,217||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109091)||2001 QA31|| align=right|14,0|| align=right|3,116|| align=right|0,296|| align=right|14,95|| align=right|5,498||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109092)||2001 QG31|| align=right|14,8|| align=right|3,122|| align=right|0,201|| align=right|17,38|| align=right|5,515||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109093)||2001 QS31|| align=right|15,5|| align=right|2,604|| align=right|0,302|| align=right|4,46|| align=right|4,202||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109094)||2001 QX31|| align=right|15,8|| align=right|2,572|| align=right|0,306|| align=right|6,18|| align=right|4,124||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109095)||2001 QB33|| align=right|16,2|| align=right|2,514|| align=right|0,145|| align=right|2,45|| align=right|3,986||MBA||17. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(109096)||2001 QJ33|| align=right|15,0|| align=right|2,976|| align=right|0,209|| align=right|13,25|| align=right|5,133||MBA||16. srpna 2001||Ondřejov||P. Kušnirák; U. Babiaková
|-
|(109097)||2001 QM33|| align=right|15,1|| align=right|2,558|| align=right|0,156|| align=right|11,73|| align=right|4,092||MBA||19. srpna 2001||Pla D'Arguines||R. Ferrand
|-
|(109098)||2001 QG34|| align=right|16,2|| align=right|2,431|| align=right|0,134|| align=right|1,68|| align=right|3,789||MBA||19. srpna 2001||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(109099)||2001 QW34|| align=right|16,4|| align=right|2,380|| align=right|0,129|| align=right|2,26|| align=right|3,672||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109100)||2001 QG35|| align=right|15,8|| align=right|2,381|| align=right|0,211|| align=right|4,14|| align=right|3,673||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109101)||2001 QH35|| align=right|14,6|| align=right|3,058|| align=right|0,103|| align=right|4,10|| align=right|5,346||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109102)||2001 QR35|| align=right|14,4|| align=right|3,176|| align=right|0,070|| align=right|8,73|| align=right|5,660||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109103)||2001 QW35|| align=right|15,0|| align=right|3,219|| align=right|0,128|| align=right|5,69|| align=right|5,776||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109104)||2001 QV36|| align=right|14,4|| align=right|2,461|| align=right|0,146|| align=right|13,20|| align=right|3,861||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109105)||2001 QP37|| align=right|15,3|| align=right|2,617|| align=right|0,067|| align=right|13,19|| align=right|4,232||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109106)||2001 QU37|| align=right|14,5|| align=right|2,892|| align=right|0,209|| align=right|10,77|| align=right|4,917||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109107)||2001 QB38|| align=right|15,4|| align=right|2,581|| align=right|0,332|| align=right|4,49|| align=right|4,145||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109108)||2001 QG38|| align=right|16,3|| align=right|2,373|| align=right|0,210|| align=right|2,79|| align=right|3,656||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109109)||2001 QU38|| align=right|15,3|| align=right|2,720|| align=right|0,113|| align=right|10,01|| align=right|4,486||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109110)||2001 QW38|| align=right|15,1|| align=right|2,570|| align=right|0,137|| align=right|12,91|| align=right|4,119||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109111)||2001 QD39|| align=right|13,6|| align=right|3,146|| align=right|0,069|| align=right|14,92|| align=right|5,580||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109112)||2001 QR39|| align=right|15,0|| align=right|2,519|| align=right|0,004|| align=right|13,25|| align=right|3,998||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109113)||2001 QB41|| align=right|16,1|| align=right|2,458|| align=right|0,088|| align=right|2,05|| align=right|3,854||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109114)||2001 QE41|| align=right|13,7|| align=right|3,189|| align=right|0,068|| align=right|14,75|| align=right|5,694||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109115)||2001 QV41|| align=right|16,8|| align=right|2,402|| align=right|0,188|| align=right|2,06|| align=right|3,722||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109116)||2001 QD42|| align=right|16,4|| align=right|2,407|| align=right|0,145|| align=right|1,73|| align=right|3,734||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109117)||2001 QE42|| align=right|15,6|| align=right|2,566|| align=right|0,203|| align=right|2,43|| align=right|4,110||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109118)||2001 QH42|| align=right|15,7|| align=right|2,472|| align=right|0,058|| align=right|3,21|| align=right|3,885||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109119)||2001 QB43|| align=right|15,6|| align=right|2,771|| align=right|0,171|| align=right|7,48|| align=right|4,612||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109120)||2001 QO43|| align=right|14,3|| align=right|3,213|| align=right|0,027|| align=right|3,06|| align=right|5,757||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109121)||2001 QU43|| align=right|15,9|| align=right|2,733|| align=right|0,125|| align=right|5,10|| align=right|4,517||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109122)||2001 QZ43|| align=right|14,6|| align=right|3,096|| align=right|0,067|| align=right|14,15|| align=right|5,448||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109123)||2001 QX44|| align=right|15,1|| align=right|2,557|| align=right|0,188|| align=right|4,77|| align=right|4,088||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109124)||2001 QT45|| align=right|14,3|| align=right|3,100|| align=right|0,063|| align=right|10,46|| align=right|5,458||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109125)||2001 QT46|| align=right|14,5|| align=right|3,020|| align=right|0,103|| align=right|11,54|| align=right|5,248||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109126)||2001 QK48|| align=right|14,8|| align=right|2,979|| align=right|0,084|| align=right|9,88|| align=right|5,140||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109127)||2001 QQ48|| align=right|16,0|| align=right|2,599|| align=right|0,104|| align=right|1,10|| align=right|4,188||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109128)||2001 QW48|| align=right|15,2|| align=right|2,516|| align=right|0,093|| align=right|12,64|| align=right|3,989||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109129)||2001 QV49|| align=right|15,9|| align=right|2,425|| align=right|0,113|| align=right|5,58|| align=right|3,775||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109130)||2001 QK51|| align=right|15,8|| align=right|2,539|| align=right|0,167|| align=right|2,97|| align=right|4,046||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109131)||2001 QV51|| align=right|15,7|| align=right|2,371|| align=right|0,168|| align=right|6,10|| align=right|3,650||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109132)||2001 QE52|| align=right|14,1|| align=right|3,151|| align=right|0,104|| align=right|22,06|| align=right|5,592||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109133)||2001 QH52|| align=right|14,9|| align=right|3,134|| align=right|0,175|| align=right|1,02|| align=right|5,548||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109134)||2001 QF53|| align=right|14,5|| align=right|2,809|| align=right|0,145|| align=right|13,62|| align=right|4,707||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109135)||2001 QK53|| align=right|16,6|| align=right|2,553|| align=right|0,183|| align=right|5,11|| align=right|4,078||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109136)||2001 QM54|| align=right|15,9|| align=right|2,526|| align=right|0,200|| align=right|2,83|| align=right|4,014||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109137)||2001 QO54|| align=right|16,0|| align=right|2,469|| align=right|0,052|| align=right|8,06|| align=right|3,880||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109138)||2001 QF55|| align=right|16,4|| align=right|2,566|| align=right|0,317|| align=right|4,36|| align=right|4,110||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109139)||2001 QJ55|| align=right|15,6|| align=right|2,564|| align=right|0,078|| align=right|7,34|| align=right|4,104||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109140)||2001 QK55|| align=right|15,3|| align=right|2,624|| align=right|0,141|| align=right|14,63|| align=right|4,250||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109141)||2001 QZ55|| align=right|15,8|| align=right|2,352|| align=right|0,210|| align=right|5,94|| align=right|3,606||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109142)||2001 QP56|| align=right|16,0|| align=right|2,443|| align=right|0,172|| align=right|2,50|| align=right|3,817||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109143)||2001 QC57|| align=right|16,5|| align=right|2,495|| align=right|0,121|| align=right|4,07|| align=right|3,939||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109144)||2001 QN57|| align=right|16,1|| align=right|2,471|| align=right|0,191|| align=right|2,66|| align=right|3,884||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109145)||2001 QO57|| align=right|15,3|| align=right|2,720|| align=right|0,235|| align=right|14,51|| align=right|4,484||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109146)||2001 QS57|| align=right|14,5|| align=right|2,637|| align=right|0,266|| align=right|11,94|| align=right|4,281||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109147)||2001 QZ57|| align=right|15,6|| align=right|2,441|| align=right|0,115|| align=right|5,74|| align=right|3,814||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109148)||2001 QL58|| align=right|15,3|| align=right|2,587|| align=right|0,197|| align=right|5,70|| align=right|4,159||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109149)||2001 QR58|| align=right|14,7|| align=right|2,661|| align=right|0,097|| align=right|15,06|| align=right|4,341||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109150)||2001 QW58|| align=right|15,4|| align=right|2,422|| align=right|0,134|| align=right|5,23|| align=right|3,769||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109151)||2001 QH59|| align=right|15,7|| align=right|2,471|| align=right|0,158|| align=right|11,20|| align=right|3,883||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109152)||2001 QA60|| align=right|15,9|| align=right|2,581|| align=right|0,090|| align=right|3,59|| align=right|4,145||MBA||18. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109153)||2001 QH60|| align=right|13,9|| align=right|3,205|| align=right|0,131|| align=right|14,65|| align=right|5,736||MBA||18. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109154)||2001 QN60|| align=right|16,1|| align=right|2,420|| align=right|0,107|| align=right|2,62|| align=right|3,763||MBA||18. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109155)||2001 QR60|| align=right|13,8|| align=right|3,126|| align=right|0,121|| align=right|10,93|| align=right|5,526||MBA||16. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(109156)||2001 QV60|| align=right|15,1|| align=right|2,610|| align=right|0,101|| align=right|15,08|| align=right|4,217||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109157)||2001 QW60|| align=right|14,4|| align=right|3,058|| align=right|0,128|| align=right|10,87|| align=right|5,347||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109158)||2001 QW61|| align=right|16,0|| align=right|2,755|| align=right|0,235|| align=right|4,61|| align=right|4,571||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109159)||2001 QY61|| align=right|16,4|| align=right|2,447|| align=right|0,197|| align=right|1,85|| align=right|3,828||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109160)||2001 QM62|| align=right|16,1|| align=right|2,585|| align=right|0,155|| align=right|4,40|| align=right|4,155||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109161)||2001 QN62|| align=right|16,2|| align=right|2,464|| align=right|0,205|| align=right|7,18|| align=right|3,868||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109162)||2001 QW62|| align=right|16,0|| align=right|2,393|| align=right|0,121|| align=right|6,02|| align=right|3,701||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109163)||2001 QX62|| align=right|15,3|| align=right|2,572|| align=right|0,057|| align=right|10,50|| align=right|4,124||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109164)||2001 QA63|| align=right|16,2|| align=right|2,468|| align=right|0,126|| align=right|7,75|| align=right|3,876||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109165)||2001 QF63|| align=right|16,4|| align=right|2,463|| align=right|0,197|| align=right|3,16|| align=right|3,865||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109166)||2001 QH63|| align=right|14,4|| align=right|3,074|| align=right|0,098|| align=right|12,26|| align=right|5,389||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109167)||2001 QO63|| align=right|16,3|| align=right|2,617|| align=right|0,204|| align=right|4,91|| align=right|4,232||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109168)||2001 QE64|| align=right|15,2|| align=right|2,649|| align=right|0,148|| align=right|13,72|| align=right|4,311||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109169)||2001 QF64|| align=right|14,9|| align=right|2,654|| align=right|0,114|| align=right|13,91|| align=right|4,323||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109170)||2001 QK64|| align=right|16,1|| align=right|2,578|| align=right|0,211|| align=right|2,51|| align=right|4,140||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109171)||2001 QP64|| align=right|15,5|| align=right|2,586|| align=right|0,186|| align=right|12,61|| align=right|4,158||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109172)||2001 QT64|| align=right|15,5|| align=right|2,705|| align=right|0,266|| align=right|4,89|| align=right|4,448||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109173)||2001 QZ64|| align=right|14,6|| align=right|2,613|| align=right|0,162|| align=right|15,31|| align=right|4,223||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109174)||2001 QS65|| align=right|15,0|| align=right|2,573|| align=right|0,107|| align=right|6,29|| align=right|4,127||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109175)||2001 QB66|| align=right|16,8|| align=right|2,553|| align=right|0,270|| align=right|3,07|| align=right|4,078||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109176)||2001 QE66|| align=right|15,6|| align=right|2,726|| align=right|0,093|| align=right|3,27|| align=right|4,501||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109177)||2001 QL66|| align=right|15,2|| align=right|2,457|| align=right|0,119|| align=right|5,52|| align=right|3,851||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109178)||2001 QS66|| align=right|14,8|| align=right|3,135|| align=right|0,003|| align=right|13,49|| align=right|5,549||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109179)||2001 QX66|| align=right|16,4|| align=right|2,562|| align=right|0,181|| align=right|7,86|| align=right|4,101||MBA||18. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109180)||2001 QD67|| align=right|14,0|| align=right|3,073|| align=right|0,186|| align=right|3,11|| align=right|5,385||MBA||18. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109181)||2001 QN67|| align=right|15,8|| align=right|2,728|| align=right|0,133|| align=right|5,57|| align=right|4,506||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109182)||2001 QV67|| align=right|14,8|| align=right|2,658|| align=right|0,184|| align=right|11,99|| align=right|4,332||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109183)||2001 QO68|| align=right|14,8|| align=right|2,610|| align=right|0,210|| align=right|11,18|| align=right|4,215||MBA||20. srpna 2001||Oakley||C. Wolfe
|-
|(109184)||2001 QE69|| align=right|13,4|| align=right|3,936|| align=right|0,226|| align=right|7,61|| align=right|7,808||HLD||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109185)||2001 QA70|| align=right|15,5|| align=right|2,390|| align=right|0,221|| align=right|7,93|| align=right|3,695||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109186)||2001 QB70|| align=right|16,0|| align=right|2,415|| align=right|0,121|| align=right|6,11|| align=right|3,752||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109187)||2001 QK71|| align=right|15,7|| align=right|2,325|| align=right|0,093|| align=right|7,89|| align=right|3,544||MBA||16. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(109188)||2001 QE72|| align=right|15,5|| align=right|2,883|| align=right|0,260|| align=right|3,96|| align=right|4,895||MBA||21. srpna 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(109189)||2001 QT72|| align=right|15,8|| align=right|2,698|| align=right|0,327|| align=right|12,38|| align=right|4,430||MBA||19. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(109190)||2001 QK73|| align=right|14,1|| align=right|3,223|| align=right|0,091|| align=right|23,33|| align=right|5,785||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109191)||2001 QS73|| align=right|14,8|| align=right|2,599|| align=right|0,099|| align=right|2,05|| align=right|4,190||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109192)||2001 QU73|| align=right|15,4|| align=right|2,699|| align=right|0,218|| align=right|3,22|| align=right|4,432||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109193)||2001 QL74|| align=right|14,4|| align=right|2,610|| align=right|0,146|| align=right|11,08|| align=right|4,217||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109194)||2001 QB75|| align=right|13,9|| align=right|3,121|| align=right|0,252|| align=right|16,26|| align=right|5,512||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109195)||2001 QE75|| align=right|14,3|| align=right|2,656|| align=right|0,069|| align=right|22,40|| align=right|4,329||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109196)||2001 QA76|| align=right|15,0|| align=right|2,546|| align=right|0,143|| align=right|14,00|| align=right|4,062||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109197)||2001 QN76|| align=right|14,4|| align=right|2,557|| align=right|0,216|| align=right|5,96|| align=right|4,088||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109198)||2001 QP76|| align=right|15,2|| align=right|2,636|| align=right|0,225|| align=right|3,22|| align=right|4,280||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109199)||2001 QV77|| align=right|14,6|| align=right|2,767|| align=right|0,127|| align=right|8,53|| align=right|4,603||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109200)||2001 QA78|| align=right|14,2|| align=right|2,751|| align=right|0,173|| align=right|12,35|| align=right|4,562||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109201)||2001 QH78|| align=right|14,6|| align=right|2,604|| align=right|0,231|| align=right|10,79|| align=right|4,201||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109202)||2001 QQ79|| align=right|14,9|| align=right|2,743|| align=right|0,187|| align=right|9,46|| align=right|4,542||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109203)||2001 QY79|| align=right|15,1|| align=right|2,745|| align=right|0,199|| align=right|26,41|| align=right|4,546||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109204)||2001 QE81|| align=right|14,4|| align=right|2,742|| align=right|0,186|| align=right|9,28|| align=right|4,539||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109205)||2001 QP81|| align=right|15,5|| align=right|2,318|| align=right|0,247|| align=right|5,09|| align=right|3,528||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109206)||2001 QL82|| align=right|14,9|| align=right|2,656|| align=right|0,125|| align=right|13,82|| align=right|4,329||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109207)||2001 QQ82|| align=right|15,3|| align=right|3,252|| align=right|0,060|| align=right|6,09|| align=right|5,864||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109208)||2001 QT82|| align=right|14,7|| align=right|2,582|| align=right|0,138|| align=right|12,72|| align=right|4,147||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109209)||2001 QX82|| align=right|14,9|| align=right|2,567|| align=right|0,198|| align=right|13,31|| align=right|4,112||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109210)||2001 QJ83|| align=right|14,4|| align=right|2,735|| align=right|0,169|| align=right|8,19|| align=right|4,523||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109211)||2001 QO83|| align=right|15,6|| align=right|2,577|| align=right|0,214|| align=right|3,74|| align=right|4,137||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109212)||2001 QR83|| align=right|15,1|| align=right|2,570|| align=right|0,248|| align=right|4,33|| align=right|4,119||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109213)||2001 QT84|| align=right|14,8|| align=right|2,787|| align=right|0,312|| align=right|10,25|| align=right|4,653||MBA||18. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109214)||2001 QJ85|| align=right|14,1|| align=right|3,135|| align=right|0,063|| align=right|17,14|| align=right|5,549||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109215)||2001 QP85|| align=right|15,2|| align=right|2,649|| align=right|0,091|| align=right|14,22|| align=right|4,310||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109216)||2001 QU85|| align=right|15,1|| align=right|2,754|| align=right|0,152|| align=right|12,22|| align=right|4,569||MBA||22. srpna 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(109217)||2001 QX85|| align=right|15,9|| align=right|2,547|| align=right|0,262|| align=right|3,64|| align=right|4,063||MBA||22. srpna 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(109218)||2001 QM86|| align=right|15,1|| align=right|2,615|| align=right|0,117|| align=right|14,20|| align=right|4,228||MBA||16. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(109219)||2001 QT86|| align=right|15,0|| align=right|2,621|| align=right|0,247|| align=right|9,99|| align=right|4,242||MBA||16. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(109220)||2001 QE87|| align=right|14,2|| align=right|3,234|| align=right|0,138|| align=right|11,24|| align=right|5,814||MBA||17. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(109221)||2001 QM87|| align=right|15,4|| align=right|2,607|| align=right|0,122|| align=right|12,77|| align=right|4,208||MBA||17. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(109222)||2001 QN87|| align=right|14,9|| align=right|2,589|| align=right|0,130|| align=right|12,74|| align=right|4,165||MBA||17. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(109223)||2001 QW87|| align=right|16,6|| align=right|2,488|| align=right|0,040|| align=right|0,69|| align=right|3,923||MBA||22. srpna 2001||Needville||Needville
|-
|(109224)||2001 QE89|| align=right|15,5|| align=right|3,023|| align=right|0,072|| align=right|8,80|| align=right|5,255||MBA||22. srpna 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(109225)||2001 QH89|| align=right|15,7|| align=right|2,424|| align=right|0,263|| align=right|9,81|| align=right|3,773||MBA||16. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(109226)||2001 QH91|| align=right|15,7|| align=right|2,624|| align=right|0,388|| align=right|6,15|| align=right|4,249||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109227)||2001 QB92|| align=right|14,7|| align=right|3,007|| align=right|0,078|| align=right|12,51|| align=right|5,214||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109228)||2001 QN92|| align=right|14,4|| align=right|3,202|| align=right|0,065|| align=right|7,11|| align=right|5,729||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109229)||2001 QC93|| align=right|13,5|| align=right|3,177|| align=right|0,294|| align=right|21,33|| align=right|5,662||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109230)||2001 QD93|| align=right|15,1|| align=right|2,676|| align=right|0,080|| align=right|13,95|| align=right|4,377||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109231)||2001 QF93|| align=right|15,0|| align=right|2,605|| align=right|0,035|| align=right|13,99|| align=right|4,204||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109232)||2001 QJ93|| align=right|15,0|| align=right|2,583|| align=right|0,177|| align=right|7,67|| align=right|4,150||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109233)||2001 QV93|| align=right|13,6|| align=right|3,191|| align=right|0,191|| align=right|13,57|| align=right|5,699||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109234)||2001 QX93|| align=right|13,8|| align=right|2,636|| align=right|0,182|| align=right|12,31|| align=right|4,279||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109235)||2001 QH94|| align=right|16,2|| align=right|2,557|| align=right|0,115|| align=right|6,02|| align=right|4,087||MBA||23. srpna 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(109236)||2001 QR94|| align=right|15,3|| align=right|2,646|| align=right|0,148|| align=right|13,20|| align=right|4,303||MBA||23. srpna 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(109237)||2001 QT96|| align=right|15,7|| align=right|2,720|| align=right|0,042|| align=right|2,57|| align=right|4,486||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109238)||2001 QX96|| align=right|15,9|| align=right|2,572|| align=right|0,222|| align=right|3,45|| align=right|4,123||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109239)||2001 QP97|| align=right|14,0|| align=right|3,087|| align=right|0,046|| align=right|19,10|| align=right|5,423||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109240)||2001 QD98|| align=right|13,9|| align=right|3,077|| align=right|0,188|| align=right|10,61|| align=right|5,397||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109241)||2001 QH98|| align=right|15,5|| align=right|2,377|| align=right|0,246|| align=right|5,96|| align=right|3,665||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109242)||2001 QT98|| align=right|15,3|| align=right|2,785|| align=right|0,283|| align=right|8,56|| align=right|4,648||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109243)||2001 QV98|| align=right|14,0|| align=right|3,172|| align=right|0,038|| align=right|16,13|| align=right|5,649||MBA||21. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109244)||2001 QZ98|| align=right|15,6|| align=right|2,544|| align=right|0,271|| align=right|5,22|| align=right|4,057||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109245)||2001 QE99|| align=right|15,2|| align=right|2,472|| align=right|0,276|| align=right|7,00|| align=right|3,886||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109246)||2001 QP99|| align=right|15,5|| align=right|3,123|| align=right|0,113|| align=right|6,13|| align=right|5,518||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109247)||2001 QN101|| align=right|15,9|| align=right|2,398|| align=right|0,187|| align=right|2,88|| align=right|3,712||MBA||18. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109248)||2001 QV101|| align=right|15,5|| align=right|2,559|| align=right|0,153|| align=right|13,63|| align=right|4,092||MBA||18. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109249)||2001 QV102|| align=right|14,3|| align=right|3,256|| align=right|0,034|| align=right|7,54|| align=right|5,874||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(109250)||2001 QX102|| align=right|14,2|| align=right|3,149|| align=right|0,099|| align=right|3,77|| align=right|5,588||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
HLD – Hildina skupina,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek